Il singolare del torneo di tennis New Delhi Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivo Heuberger che ha battuto in finale Danai Udomchoke 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 John van Lottum (quarti di finale)
 Grégory Carraz (semifinali)
 Jean-François Bachelot (primo turno)
 Noam Okun (primo turno)

 Ivo Heuberger (Campione)
 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Bjorn Rehnquist (secondo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2003